Les Plantagenêts sont une maison royale issue des comtes d'Anjou et du Maine. Ses membres devinrent rois de Jérusalem de 1131 à 1205, puis rois d'Angleterre de 1154 à 1485. Ils furent également ducs de Normandie et d'Aquitaine, comtes du Poitou et de Nantes, seigneurs d'Irlande (très brièvement ducs de Bretagne), rois de Germanie, seigneurs de Chypre, etc. 

Les maisons de Lancastre et d'York sont deux des branches des Plantagenêts.

Le nom « Plantagenêt » est apparu au  avec Geoffroy V d'Anjou mais il fut donné, a posteriori, à l'ensemble de la dynastie des comtes d'Anjou de cette maison.

Origine du nom Plantagenêt 
Plantagenêt fut d'abord le surnom personnel donné à Geoffroy V, comte d'Anjou et du Maine (1128-1151). L'origine de ce surnom est inconnue et ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Selon les hypothèses les plus répandues, ce sobriquet ferait allusion à une branche de genêt que Geoffroy V piquait à son couvre-chef (d'où l'expression de « planter un genêt ») ou à la pratique d'utiliser cette plante pour camoufler ses abris de chasse. Le poète normand Wace explicite le sens du sobriquet « Plantagenêt » entre 1160 et 1170 : « Gisfrei son frere, Que l'on clamout Plante Genest, qui mult amout bois e forest » (« Son frère Geoffroi, qu’on appelait “Celui qui plante du genêt”, qui aima beaucoup bois et forêts  »). Cette phrase doit probablement être interprétée dans le sens que Geoffroy accroît des bois au détriment des cultures, afin de s'adonner aux activités cynégétiques puisque le terme forest est sans équivoque, désignant la réserve de chasse. Ce serait en référence à ce goût pour la chasse dans les landes de genêt que le comte « plante des genêts » ou fleurs sauvages. Il est possible aussi que le genêt, appelé balanos en celte, soit une référence au dieu gaulois Belenos (assimilé à l’Apollon du panthéon classique gréco-romain) et corresponde à une reconstruction d'une ascendance mythique à des fins de légitimation dynastique.

Quoi qu'il en soit, ce surnom a été attribué rétrospectivement à tous ses descendants par les mâles (lignée agnatique). Au , pour faire valoir ses droits à la couronne, le duc Richard d'York reprit le nom de Plantagenêt, et son fils devint en 1461 le roi Édouard IV d'Angleterre.

Histoire des Plantagenêts

Origine de la famille Plantagenêt 

Les Plantagenêts sont dans la lignée directe de la maison de Gâtinais-Anjou, branche cadette de la maison de Châteaudun ; ils ne sont pas de la lignée des Ingelgériens mais s'y rattachent en ligne féminine ; ils sont en effet issus du mariage d'Ermengarde d'Anjou, fille de Foulque III Nerra, comte d'Anjou, avec Geoffroy II du Gâtinais. Geoffroy III, Foulque IV, Geoffroy IV, Foulque V poursuivirent leur œuvre. On désigne parfois ces comtes sous le nom de Plantagenêt pour signifier qu'il s'agit d'une seule et même lignée agnatique, bien que ce surnom n'apparaisse qu'avec leur descendant Geoffroy V. Les Plantagenêts, successeurs des Ingelgériens, constituent la deuxième maison des comtes d'Anjou. Les Plantagenêts étant, par les mâles, une branche de la maison de Châteaudun, on considère généralement qu'ils sont issus de la famille franque des Rorgonides, possiblement liée aux premiers Robertiens. Par leur branche maternelle de la première maison des comtes d'Anjou, les Plantagenêts sont issus cognatiquement de la noblesse franque, les Ingelgériens.

Origine de la puissance de la famille Plantagenêt 
La puissance des Plantagenêts trouve son origine dans le mariage que fit Geoffroy V et qui permit à son lignage d'accéder à la royauté et d'échapper sur certains de ses territoires à la suzeraineté du roi de France. En effet, le , à l'âge de quinze ans, Geoffroy V, fils de Foulque V, épousa Mathilde l'Emperesse, fille et héritière d'Henri  d'Angleterre (dit Beauclerc) et veuve d'Henri V du Saint-Empire, en la cathédrale du Mans. Cette union représentait un gage de paix entre l'Anjou et la Normandie, qui avaient été en conflit à de nombreuses reprises au cours du . Mathilde l'Emperesse était plus âgée de onze ans, et leur mariage ne fut pas très heureux. Cette union ne créa pas immédiatement l'empire Plantagenêt. Mathilde fut évincée du trône d'Angleterre et de Normandie par Étienne de Blois à la mort d'Henri , en 1135. Geoffroy dut d'abord assurer ses possessions continentales en réprimant avec énergie des révoltes en Anjou (siège de Montreuil-Bellay 1149-51) et en menant plusieurs campagnes en Normandie, dont il se proclama duc en 1144. Il soutint mollement Mathilde, qui, débarquée en Angleterre en 1139, finit par renoncer à la lutte (mais non à ses droits) en 1148. Geoffroy V Plantagenêt mourut à Château-du-Loir le , aux confins de l'Anjou historique et du Maine. Il repose en la cathédrale Saint-Julien du Mans.

Henri II et les grands Plantagenêts 
C'est leur fils Henri II qui fit valoir les droits de ses parents par un voyage en Angleterre en 1153 où il contraignit son oncle Étienne de Blois à le reconnaître pour héritier. Il fut investi du trône en 1154. Henri II Plantagenêt put devenir roi d'Angleterre. Il avait réussi, en l'espace d'une dizaine d'années, à concentrer entre ses mains de nombreux territoires : en 1154, il dominait le royaume d'Angleterre, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, le comté du Maine, le comté de Poitou et, indirectement, par sa femme Alienor, le duché d'Aquitaine. Bien que désormais roi d'Angleterre, mais décédé à Chinon, Henri II choisit (ou son épouse Aliénor d'Aquitaine choisit pour lui compte tenu des circonstances) d'être enterré dans l'abbaye de Fontevraud, aux confins de l'Anjou et de la Touraine. Richard Cœur de Lion (1189-1199), qui succède à son père Henri II, repose dans ce même monastère.

C'est à partir du règne de Jean sans Terre (1199-1216) que s’opéra un glissement du cœur de l'empire Plantagenêt vers l'Angleterre. Ce roi perdit en effet la Normandie, l'Anjou, le Maine et le Poitou en 1204-1205 et gouverna depuis l'île. 

Après le règne désastreux de Jean sans Terre, l'Angleterre fut dirigée par les rois Plantagenêt : 
 Henri III (1216-1272)
 Édouard  (1272-1307), qui met la main sur le pays de Galles et l'Écosse
 Édouard II (1307-1327) 
 Édouard III (1327-1377), qui revendique la couronne de France face à Philippe VI à partir de 1337, entraînant la guerre de Cent Ans
 Richard II (1377-1399), qui est renversé et remplacé en 1399 par un cousin germain, le duc de Lancastre, devenu Henri IV d'Angleterre, fondateur de la maison de Lancastre.

Division de la famille Plantagenêt entre maisons de Lancastre et d'York 
L'usurpation d'Henri IV entraîna une division de la famille Plantagenêt qui conduisit finalement à une guerre civile. En effet, la maison de Lancastre et la maison d'York sont deux branches de la famille des Plantagenêts. À partir du règne désastreux d'Henri VI et en dépit du prestige d'Henri V, la maison d'York contesta le pouvoir de la maison de Lancastre et cette contestation aboutit à la guerre des Deux-Roses.

Après la guerre des Deux-Roses et l'accession au trône des Tudor en 1485 avec Henri VII, le nom de Plantagenêt disparut, la branche mâle prétendante directe au trône étant éteinte.

Postérité de la famille Plantagenêt 
Richard III fut le dernier roi Plantagenêt.  Le lignage des Plantagenêts fut revendiqué par la maison de Beaufort, mais d'après les tests génétiques le lien de paternité fut brisé au cours des générations suivantes.

Généalogie

De Geoffroy Plantagenêt à Édouard

D'Édouard  à Édouard III

D'Édouard III à Richard III

Arbre généalogique

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 

 , , . 
 
 , , .
 .
 .
 , .
.
 Olivier Guillot, Le comte d'Anjou et son entourage au , Tome I : Études et appendices, Tome II : Catalogue d'actes et index, Paris, Éditions A. et J. Picard, 1972.
 François Lebrun (dir.), Histoire des pays de la Loire (Orléanais, Touraine, Anjou, Maine), Privas, coll. « Univers de la France », 1972, présentation en ligne.
 , , .
  Douglas Richardson, Plantagenet Ancestry : A Study In Colonial And Medieval Families, Baltimore, Genealogical Publishing Company, 2004, 945 p. .

Articles connexes 
 Ingelgeriens
 Maison de Châteaudun
 Souverains anglais
 Guerre de Cent Ans
 Armorial des Plantagenêts
 Capétiens contre Plantagenêt
 Empire Plantagenêt
 Rôles gascons

1
Histoire de l'Anjou
Duché de Bretagne
Duc de Normandie
Anjou médiéval
Grande famille du Moyen Âge